

Toponymie 

 Alfaro, ville de la communauté autonome de La Rioja ;
 Club Deportivo Alfaro, club situé à Alfaro ;

 Tomás Alfaro Calatrava, une des trois paroisses civiles de la municipalité de Sir Arthur Mc Gregor dans l'État d'Anzoátegui.

Patronyme 

 Anastasio Alfaro, explorateur, géologue et zoologiste costaricien ;
 David Alfaro Siqueiros, peintre mexicain ;
 Eloy Alfaro Delgado, président de l'Équateur ;
 Francisco López Alfaro (1962-), footballeur espagnol ;
 , chef d'État du Costa Rica ;
 Juan de Alfaro, peintre espagnol ;
 Pablo Alfaro Armengot (1969-), footballeur espagnol ;
 Wardy Alfaro, footballeur du Costa Rica.

Zoologie 
Alfaro est le nom donné à un genre et deux espèces de poissons :
 Alfaro genre de la famille des Poeciliidae ;
 Alfaro cultratus ;
 Alfaro huberi.

Patronyme hispanique